Une étoile polaire est une étoile visible à l'œil nu se trouvant approximativement alignée avec l'axe de rotation d'une planète, en général la Terre.
 Dans le langage populaire, le terme désigne, dans l'hémisphère nord, , l'étoile la plus brillante de la Petite Ourse, qui est l'étoile polaire de notre planète depuis plusieurs siècles.
 Dans l'hémisphère sud, il s'agit de .
 L'Étoile polaire est un yacht de la famille impériale de Russie qui navigua à partir de 1891.
 L'Étoile polaire un ketch aurique à coque bois sur armature acier, construit en 1914 en tant que yacht classique.
 L'Étoile polaire est une série de bandes dessinées, scénario de Luc Dellisse, dessins de Philippe Delaby aux éditions Le Lombard.
 Étoile polaire est le nom d'une opération militaire soviétique en février et .
 L'ordre royal de l'Étoile polaire.

Voir aussi 
 Étoile (homonymie)
 Polaire
 L'Étoile du Nord